Federacja Bibliotek Cyfrowych
 FreeBASIC
 Fox Broadcasting Company
 morfologia krwi